Karolinska gymnasiet kan syfta:

Karolinska gymnasiet, Växjö
Karolinska gymnasiet, Örebro